Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1956 года, основная программа которых проходила в Мельбурне с 22 ноября по 8 декабря 1956 года, а соревнования по конному спорту в Стокгольме с 10 по 17 июня 1956 года. В соревнованиях приняли участие спортсменов 3184 спортсменов (2813 мужчин и 371 женщин) представляющие 67 НОК. Был разыгран 151 комплект медалей в 17 видах спорта.

Академическая гребля

Баскетбол

Бокс

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Водное поло

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Тяжёлая атлетика

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Хоккей на траве

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1956